Mittún ist der Familienname folgender Personen:
Jana Mittún (* 2003), färöische Handballspielerin
Óli Mittún (* 2005), färöischer Handballspieler
Pauli Mittún (* 2002), färöischer Handballspieler